Le Isole Fær Øer sono suddivise dal punto di vista amministrativo in 29 comuni formati da 122 località delle quali qualcuna ormai disabitata.

Di seguito l'elenco completo degli insediamenti con popolazione (dato 2005), codice postale, isola e comune di appartenenza.

Elenco località

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Suddivisioni delle Fær Øer